Hildreth ist der Familienname folgender Personen:

 Horace A. Hildreth (1902–1988), US-amerikanischer Politiker
 Mark Hildreth (* 1978), kanadischer Schauspieler und Musiker
 Matthias B. Hildreth († 1812), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Peter Hildreth (1928–2011), britischer Hürdenläufer
 Richard Hildreth (1807–1865), nordamerikanischer Jurist und Schriftsteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hildreth (Florida)
 Hildreth (Illinois)
 Hildreth (Kalifornien)
 Hildreth (Nebraska)